Хлоя Скотт (; род. 27 августа 1998, Франкфурт-на-Майне) — американская порноактриса и эротическая фотомодель.

Биография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Порноактрисы США
Порноактрисы Германии